О почётном звании «Заслу́женный вое́нный шту́рман Росси́йской Федера́ции»

«Заслуженный военный штурман Российской Федерации» — одно из трёх старейших по времени установления ныне действующих почётных званий Российской Федерации. Входит в государственную наградную систему Российской Федерации.

Основания для присвоения 
Почётное звание «Заслуженный военный штурман Российской Федерации» присваивается Президентом Российской Федерации лётному составу воинских частей, соединений, объединений, военных учреждений, военно-учебных заведений, других военных организаций и органов управления, имеющему квалификацию военного штурмана I класса или военного штурмана-инструктора I класса, за особые заслуги в освоении авиационной техники, высокие показатели в воспитании и обучении лётных кадров и многолетнюю безаварийную лётную работу в военной авиации.

Присвоение почётного звания «Заслуженный военный штурман Российской Федерации» производится по представлению Министерства обороны Российской Федерации.

Порядок присвоения 
Почётные звания Российской Федерации присваиваются указами Президента Российской Федерации на основании представлений, внесённых ему по результатам рассмотрения ходатайства о награждении и предложения Комиссии при Президенте Российской Федерации по государственным наградам.

Нагрудный знак 
Лицам, удостоенным звания «Заслуженный военный штурман Российской Федерации», вручаются грамота о присвоении почётного звания и нагрудный знак установленного образца.

Нагрудный знак «Заслуженный военный штурман Российской Федерации» носится на правой стороне груди и при наличии у лиц, его удостоенных, орденов размещаются над ними.

Нагрудный знак «Заслуженный военный штурман Российской Федерации» представляет собой посеребренный многоугольник шириной 27 мм, высотой 23 мм с выпуклой окантовкой. В верхней части знака расположена выпуклая надпись «Заслуженный военный штурман Российской Федерации», а в нижней — лавровая ветвь и надпись «Россия». На посеребренной основе знака слева вверх по диагонали укреплено позолоченное изображение реактивного самолёта.

Знак посредством кольца и звена соединяется с посеребренной колодкой, имеющей по бокам выемку. Вдоль основания колодки идут прорези. Внутренняя часть колодки покрыта муаровой трехцветной лентой в соответствии с расцветкой Государственного флага Российской Федерации. Колодка имеет на оборотной стороне нарезной штифт с гайкой для прикрепления знака к одежде. Основа знака и колодка изготавливаются из нейзильбера, а изображение самолёта — из томпака.

История звания 
Почётное звание «Заслуженный военный лётчик Российской Федерации» установлено Законом Российской Федерации от 20 марта 1992 года № 2555-1 «Об установлении почётных званий „Лётчик-космонавт Российской Федерации“, „Заслуженный военный лётчик Российской Федерации“ и „Заслуженный военный штурман Российской Федерации“». Тем же законом утверждено единое Положение о почётных званиях «Заслуженный военный лётчик Российской Федерации» и «Заслуженный военный штурман Российской Федерации».

См. также 
 Заслуженный военный штурман СССР

Примечания

Литература 
 
 
 

Почётные звания Российской Федерации
Заслуженные военные штурманы Российской Федерации
Награды, появившиеся в 1992 году